Saitajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saitajoki (vattendrag, lat 67,75, long 23,50), Lappland, 
 Saitajoki (vattendrag, lat 67,63, long 23,77), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar